Pfau peut désigner :
 paon en allemand ;

Patronyme 

 Ruth Pfau (1929-2017), médecin et une religieuse catholique allemande.

Divers 
 (9962) Pfau est un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Voir aussi 
 
Patronyme allemand